Le nom de Leszczewo peut faire référence à :
Leszczewo (Suwałki), dans la voïvodie de Podlachie, au nord-est de la Pologne
Leszczewo, dans la voïvodie de Podlachie, au nord-est de la Pologne